Дом учёных города Пущино — учреждение культуры Пущинского научного центра РАН.

История 
Открыт в 1967 году. 

Председателями Совета Дома учёных были: Шехман, д.б.н. Громова, А. А. Замятнин, д.б.н. Л. А. Головлева, А. А. Азарашвили, к.т. н. К. И. Агладзе, чл.-корр. АН СССР (РАН) Г. Р. Иваницкий и Л. М. Чайлахян, д.б.н. А.В. Куликов.

7 декабря 2010 года Дом учёных города Пущино серьезно пострадал от пожара. Сбор средств на восстановление Дома вызвал большой отклик

Устройство 
Располагает Большим залом на 272 места, Большой гостиной на 70 мест, Каминным залом на 60 мест, Залом коллекции на 30 мест и Малой гостиной на 20 мест.

Большой зал используется для проведения общих собраний, симпозиумов, концертов, театральных представлений, для публичных выступлений представителей науки, культуры, искусства. В зале оборудована сцена, имеется концертный рояль.

Большая гостиная служит для проведения лекций, семинаров, встреч с научными и политическими деятелями, мини-конференций, литературных вечеров, клубных мероприятий.

В Каминном зале проходят камерные и органные концерты.

В Зале коллекции устраиваются встречи с художниками, лекции по искусству. В свободном доступе имеются книги и альбомы по изобразительному искусству.

В фойе Дома учёных расположен Выставочный зал.

Основные виды деятельности 
 научно-общественная,
 культурно-просветительская,
 концертная,
 театральная,
 выставочная,
 развитие самодеятельного творчества,
 спортивно-оздоровительная.

в библиотечном фонде Дома имеются подписные издания на 2008—2009 год: журналы «Природа», «Химия и Жизнь», «Вокруг света»; газеты: «Новая газета», «Независимая газета», «Литературная газета», «Поиск».

Дом учёных — одно из центральных мест празднования Дня Победы. Здесь проходит празднование Дня защиты детей

Секции 
 Хор русский песни
 Вокальная студия
 Вокальный ансамбль «Академия»
 Театр «Музыкальная академия»
 Школа танцев
 Киноклуб
 Оперный клуб
 Фотоклуб
 Теннисная секция

Состоявшиеся мероприятия 
 Первая персональная выставка фотохудожника Анатолия Кирилловича Кулакова (1976).
 Фестивали ансамблей авторской песни, г. Пущино, концерты в Доме учёных,
 Выставка режиссёра «Союзмультфильма» Инессы Ковалевской (2012)
 Выставка протвинского художника Фёдора Помелова
 Выступление норвежского пианиста Эйнара Стин-Ноклеберга (апрель 2011)
 Концерт группы «Баклуши-beat» 30 ноября 2011 г. , вечер
 Концертный сезон 45 года работы Дома откроет ансамбль «Лойко».
 Концерт Заслуженного артиста России скрипача Алексея Лундина
 Выставка фотожурналиста Штефана Тезарека (Австрия),
 Фестиваль "Формула гармонии" от "Виртуозов Москвы",
 Органный фестиваль "Звёзды над Окой".

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дома учёных Пущинского научного центра РАН

Пущино
Культурно-просветительные центры РАН
Пущинский научный центр РАН
Наука в Пущино
Дворцы и дома культуры Московской области